Дмитрий Васильевич Измайлович (; 1890, Сатанов — 15 октября 1976, Рио-де-Жанейро) — русский и бразильский художник.

Биография 
Родился на Украине. Окончил Сумский кадетский корпус (1907), Павловское военное училище в Санкт-Петербурге. В 1911 был во Франции в числе трёх русских офицеров, отправленных на манёвры от лейб-гвардии Кексгольмского полка. После начала Первой мировой войны был пулеметчиком, позже служил в штабе дивизии, корпуса, затем — армии генерала А. А. Брусилова. После революции оставил военную службу. В 1918—1919 годах учился живописи в Киеве, в Украинской академии искусства у  известного художника . Провёл в Киеве персональную выставку. В 1919 году эмигрировал в Константинополь, где жил до 1927 года, изучал византийское и персидское искусство.

В 1927 году через Афины, Лондон и США попал в Бразилию, где и осел. Преподавал живопись в Рио-де-Жанейро, его учеником, в частности, был Данила Васильев. Был известен как портретист, в портретах использовал элементы иконописной техники. В последний период жизни писал в основном пейзажи и натюрморты. В 1968 году в муниципалитете Рио-де-Жанейро прошла персональная выставка, посвящённая 50-летию творческой деятельности Измайловича.

Две картины находятся в постоянной экспозиции Национального музея изящных искусств в Рио-де-Жанейро. Измайлович также выполнил две коировные иконы в Храм Благовещения Божией Матери (Сан-Паулу) в Сан-Паулу (1954).

После 1976 года прошло восемь посмертных персональных выставок работ художника, все в Бразилии.

Примечания

Ссылки на изображения картин 
 Натюрморт
 Istituto de Artes UFRGS
 Портрет Эухении Альваро Морейры
 Портрет Лили Маринью 
 Портрет Гильельме де Алмейды
 Портрет Клариси Лиспектор

Источники 
 Режис Ф., де. Русская жизнь в Бразилии // За Правду! Буенос-Айрес. № 242, 1954.
 Иконы Благовещенской церкви // Друзьям и знакомым, газета (Сан-Пауло). Сан-Пауло. № 5,1975. с. 2.
 Искусство их жизнь // Друзьям и знакомым, газета (Сан-Пауло). № 2, 1969. с. 1.
Перелешин В. Замечательный русский художник // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1977.— 17 апреля (№ 24233).— С. 4, 6.
 Ayala Walmir. Dicionário de Pintores Brasileiros. 1997. З. 123.
 Braga Theodoro. Artistas pintores no Brasil. São Paulo: São Paulo Editora, 1942.
 Teixeira José Roberto. Leite: Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre, 1988.
 Cecília Maria. Pinacoteca do Estado de São Paulo: Catálogo geral de obras. 1988.
 Lourenço França. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1988.; Pontual Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil: * Apresentação de Antônio Houaiss. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.
 Rubens Carlos. Pequena história das artes plásticas no Brasil. São Paulo: Nacional, 1941.
 Salao de 31 (Sala Especial do VII Salão Nacional de Arte Plásticas). Rio de Janeiro: Funarte, 1984.

Ссылки 

 Колупаев В. Дмитрий Васильевич Измайлович // Религиозные деятели русского зарубежья 
 Измайлович, Дмитрий Васильевич архиве Из архива Metromod (фон Ekaterina Aygün)

Выпускники Сумского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Художники Бразилии
Художники-портретисты Бразилии